Elza z afrykańskiego buszu – książka Joy Adamson z 1960 roku
 Elza z afrykańskiego buszu – film z 1966 roku
 Elza z afrykańskiego buszu – serial telewizyjny z 1974 roku